Anno — серия компьютерных игр в жанре градостроительного и экономического симулятора:
 Anno 1602: Creation of a New World — первая игра серии, выпущена в 1998 году;
 Anno 1503: The New World (2003);
 Anno 1701 (2006);
  (2007) — спин-офф для Nintendo DS;
  (2009) — версия для платформ Nintendo DS и Wii;
 Anno 1404 (2009);
 Anno 2070 (2011);
 Anno Online (2013) — браузерная игра;
 Anno 2205 (2015);
 Anno 1800 (2019).

 См. также
 ANNO — AustriaN Newspapers Online — проект оцифровки и онлайн-доступа к газетам и журналам Австрийской национальной библиотеки
 Anno Domini